Die argentinische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 

In der südamerikanischen Konföderation wurde die Qualifikation in einer einzigen großen Gruppe ausgespielt, die alle zehn Länder umfasste. Die ersten vier qualifizierten sich direkt und der fünfte musste zwei Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Ozeaniengruppe bestreiten.

Argentinien startete mit fünf Siegen in Folge und gewann die Südamerika-Gruppe mit großem Vorsprung. Argentinien galt damit neben Frankreich als der große Favorit der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Argentinisches Aufgebot

Vorrunde 
Argentinien war der sogenannten „Todesgruppe“, der Gruppe F, zugelost worden. Am Erreichen des Achtelfinales bestand dennoch kein Zweifel. Man war schließlich Topfavorit für den Turniersieg. Das Land selbst steckte in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Das argentinische Team versprach, sich besonders einzusetzen, um den Landsleuten daheim etwas Ablenkung zu verschaffen.

Es begann plangemäß mit einem Sieg gegen Nigeria. Damit war einer der beiden Hauptkonkurrenten bezwungen. Im nächsten Spiel gab es zwar eine Niederlage gegen Erzrivalen England, aber noch war nichts verloren. Ein Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen den Außenseiter Schweden würde reichen.

Argentinien war gewarnt: Tags zuvor war Frankreich ausgeschieden. Zunächst gab es ein Kuriosum: Claudio Caniggia bekam in der 45. Minute auf der Reservebank wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte gezeigt. Etwas überraschend gingen die Schweden, denen ein Unentschieden reichen würde, in der 59. Minute in Führung. Die feldüberlegenen Südamerikaner rannten sich immer wieder in der stabilen schwedischen Deckung fest. Das Ausgleichstor gelang erst kurz vor Schluss. Zu spät, Argentinien war als Gruppendritter ausgeschieden.

   

2002
Argentinien